Il singolare  del Pekao Szczecin Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Evgenij Korolëv era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Pablo Cuevas ha battuto in finale Igor' Andreev 6–1, 6–1.

Teste di serie

  Łukasz Kubot  (secondo turno)
  Pablo Cuevas (campione)
  Tobias Kamke (quarti di finale)
  Tejmuraz Gabašvili (ritiro)

 Julian Reister (quarti di finale)
 Pablo Andújar (primo turno)
 Nicolás Massú (primo turno)
 Igor' Andreev (finale)
 Dustin Brown (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 

Pekao Szczecin Open 2010